Печи — фамилия и название населённых пунктов:

Фамилия 
 Печи, Шандор (1922—1972) — венгерский актёр театра и кино.
 Печи, Шефкет (1906—1995) — албанский коммунистический политик и государственный деятель.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Печи — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
Казахстан
 Печи — прежнее название села Барлык в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Россия
 Печи — село в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Печи — поселок в Златоусовском районе Челябинской области, в 1968 г. включен в состав села Куваши.
Украина
 Печи — село в Борзнянском районе Черниговской области.

См. также 
 :Категория:Печи
 Печь (значения)
 Печка
 Печки
 Печ